Минимальный размер оплаты труда в Венгрии - это самая низкая ежемесячная и почасовая оплата труда, что работодатели по закону имеют права выплачивать своим работникам в Венгрии. Сумма решается венгерским правительством. В Венгрии институт минимального размера оплаты труда был введен в 1989 году. в период с 1992 по 2011 год минимальный размер оплаты труда решался в результате трехсторонних переговоров в Совете по примирению национальных интересов (OÉT). 30 июля 2011 года совет прекратил свое существование, и Национальный Экономический и Социальный Совет, который его заменяет, имеет только возможность предложения минимально размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда, установленный в конце года, действует на всей территории Венгрии. Его шкала является базовой единицей обязательств по налогам и взносам, например, обязательство частного предпринимателя по выплате взносов. Первый месячный оклад в новом году будет получен в начале февраля, поскольку закон о минимальном размере оплаты труда вступает в силу только в январе этого года. Минимальный размер оплаты труда указан брутто (т.е. до выплат соответствующих налогов); поэтому доходы, получаемые работниками, могут быть намного ниже минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата была освобождена от налога в налоговые годы с 2002 по 2008 год (в течение семи налоговых лет). С 2009 года она снова облагается налогом, но из-за налогового кредита это означает лишь минимальное налоговое бремя. С 1 января 2012 года налоговый кредит прекратил прямое налогообложение в размере 16% подоходного налога с населения . Размер минимальной заработной платы в Венгрии зависит от необходимости знаний и квалификации для выполнения той или иной работы. Эта система сделана что бы, высококвалифицированные работники могли вернуть затраты на обучение. С 1 января 2019 года месячный минимальный размер оплаты труда для не квалифицированных специалистов в Венгрии составляет 149000 HUF (брутто), 99085 HUF (нетто), а для квалифицированных специалистов 195000 HUF (брутто), 129675 HUF (нетто). С 1 января 2020 года месячный минимальный размер оплаты труда для не квалифицированных специалистов в Венгрии составляет 161000 HUF (брутто), 107065 HUF (нетто), а для квалифицированных специалистов 210600 HUF (брутто), 140049 HUF (нетто).  С 1 января 2022 года месячный минимальный размер оплаты труда для не квалифицированных специалистов в Венгрии составляет 200000 HUF (брутто), 133000 HUF (нетто), а для квалифицированных специалистов 260000 HUF (брутто), 172900 HUF (нетто). С 1 января 2023 года месячный минимальный размер оплаты труда для не квалифицированных специалистов в Венгрии составляет 232000 HUF (брутто), 154280 HUF (нетто), а для квалифицированных специалистов 296400 HUF (брутто), 197106 HUF (нетто).

Источник : Magyar Idők

Изменение МРОТ в Венгрии с течением времени

Примечания

Ссылки 
 Nagy változás érik minimálbér-fronton? – napi.hu
 Minimálbér (1992–) – ksh.hu
 Európai minimálbérek (1999–2012) – ksh.hu
 Minimálbér, garantált bérminimum – nav.hu

минимальный размер оплаты труда по странам
Экономика Венгрии